Die PBZ Zagreb Indoors 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. Februar bis 2. März 2008 in Zagreb stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurden in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel und in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships gespielt. Beide zählten, anders als die PBZ Zagreb Indoors, zur Kategorie der International Series Gold, wohingegen das Turnier in Zagreb zur International Series zählte.

Marcos Baghdatis war der Titelverteidiger im Einzel und trat dieses Jahr nicht erneut an. Im Finale siegte der Lucky Loser Serhij Stachowskyj in zwei Sätzen mit 7:5, 6:4 gegen den Setzlistenersten Ivan Ljubičić. Damit war Stachowskyj seit 1991 der erste Lucky Loser, der ein ATP-Finale gewinnen konnte. Insgesamt war er erst der vierte Spieler überhaupt, dem dies gelang. Im Doppel waren im vorherigen Jahr Michael Kohlmann und Alexander Waske erfolgreich, die dieses Jahr nicht antraten. Im Finale setzten sich Paul Hanley und Jordan Kerr gegen Christopher Kas und Rogier Wassen mit 6:3, 3:6 und [10:8] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 349.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 370.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 18. Februar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Zagreb